Лучшие синглы США 1994 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1994 год.

Список 1994 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1994 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1994 года
  (42:43, по 20 сек на клип); BillboardClassic (AT10Classic).
  (подборка всех 100 клипов).
  (подборка всех 100 клипов).
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1994 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1994 год в музыке США